Драфт НБА 1960 года стал 14 ежегодным драфтом Национальной баскетбольной ассоциации. Драфт проходил 11 апреля 1960 года перед началом сезона 1960/61. Во время драфта восемь команд НБА выбирали игроков из колледжей США. Игрок, отучившийся 4 года в университете допускался к участию в драфте. Если игрок покинул университет не доучившись, то он мог участвовать в драфте только тогда, когда его университетский выпуск закончит обучение. Драфт состоял из 21 раунда и во время него было выбрано 100 игроков.

Оскар Робертсон из университета Цинциннати был выбран перед драфтом клубом «Цинциннати Роялз» как территориальный выбор. Однако, так как у «Роялз» было право первого выбора он считается также первым выбором на общем драфте. Вторым был выбран Джерри Уэст из университете Западной Виргинии командой «Миннеаполис Лейкерс». Впоследствии, три выбора на драфте — Робертсон, Уэст и 6-й номер Ленни Уилкенс будут избраны в баскетбольный Зал славы. Они также будут включены в список 50 величайших игроков НБА.

Драфт

Другие игроки 
В этот список включены игроки, выбранные на драфте, и сыгравшие хотя бы один матч в НБА..

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
НБА в сезоне 1960/1961